Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2001 se konalo ve dnech 10. a 11. února 2001 na otevřené rychlobruslařské dráze Városligeti Müjégpálya v maďarské Budapešti. Pro muže to bylo 95. mistrovství světa, pro ženy 59. Z předchozího mistrovství světa obhajovala titul pouze Němka Claudia Pechsteinová, která zde získala stříbrnou medaili. Nizozemec Gianni Romme v Budapešti nestartoval.

Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 12 z Evropy: Německo (3), Nizozemsko (3), Rusko (3), Belgie (1), Francie (1), Itálie (1); 7 ze Severní Ameriky: USA (4), Kanada (3); a 5 z Asie: Japonsko (4), Kazachstán (1).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 13 z Evropy: Německo (3), Nizozemsko (3), Rusko (3), Rakousko (2), Maďarsko (1), Norsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 5 z Asie: Japonsko (4), Čína (1).

Externí odkazy 
  Výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2001, speedskatingnews.info

2001
Rychlobruslení v roce 2001
Rychlobruslení v Maďarsku
Sportovní události v Budapešti
Sport v Maďarsku v roce 2001